Le terme polystyrène peut faire référence à :

Chimie 
Polymères styréniques, par exemple :
 polystyrène (PS), un polymère d'importance économique majeure ;
 polystyrène choc (SB), un copolymère issu du styrène et du butadiène ;
 , du polystyrène expansé (PSE) ou extrudé (PSX) disponible sous forme de grands blocs légers ;
 poly(styrène sulfonate) de sodium (PSS).
Marques de polymère styrénique, par exemple :
 Depron, une marque de PSE, obtenu par extrusion (PSX) ;
 Sagex, une marque de PSE ;
 Styrodur, une marque de PSX ;
 Styrofoam, une marque de PSX ;
 Styropor, une marque de PSE.

Musique
 Poly Styrene, chanteuse du groupe de punk britannique X-Ray Spex (1957-2011)

Presse 
 Polystyrène, un magazine mensuel consacré à la culture et aux loisirs dans le quart Nord-Est de la France ;
 Éditions Polystyrène.